Desktop Window Manager – funzionalità di Windows Vista
 Deutsche Waffen und Munitionsfabriken – produttore di armi tedesco
 Doctor Who Magazine – periodico pubblicato da Panini Comics dedicato al Doctor Who
 Dynamic window manager – window manager